Подгруппа C группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2013 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Четыре команды играют однокруговой турнир выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Израиль — Турция

Польша — Румыния

Румыния — Израиль

Польша — Турция

Польша — Израиль

Румыния — Турция

Ссылки 
 Официальный сайт 

Теннис
Теннис
Европа/Африка